Roudenhaff est un nom pouvant désigner :

Roudenhaff : nom luxembourgeois, du village de Rodenhoff (nom en français), dans la commune d'Attert (dont la langue vernaculaire est le luxembourgeois) dans la province de Luxembourg.

Roudenhaff : lieu-dit de la commune d'Echternach.
 Roudenhaff : lieu-dit de la commune de Kopstal.
 Roudenhaff : lieu-dit de la commune de Pétange, dans la section de Rodange.